Яков Яковлевич Шмидт (, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя — , Санкт-Петербург, Российская империя) — доктор медицины, лейб-акушер, , тайный советник, директор родовспомогательного заведения СПб. воспитательного дома.

Биография 
Происходил из дворян Петербургской губернии и образование получил в Дерптском университете, где по защите диссертации «De empyemate ut sequelae pleuritidis» был удостоен степени доктора медицины.

Затем в течение трёх лет находился в заграничной командировке для усовершенствования в медицинских науках, преимущественно в акушерстве.

В 1837 году Яков Шмидт был назначен сверхштатным врачом при родовспомогательном заведении воспитательного дома в Петербурге, в 1842 году профессором, а в 1852 году — директором этого заведения.

В 1857 году был командирован в Германию, Францию, Бельгию и Италию для осмотра и изучения лучших родовспомогательных заведений Западной Европы.

По возвращении из командировки Яков Шмидт представил проект самостоятельного родовспомогательного заведения в Петербурге, и в 1861 году был назначен председателем комитета по постройке здания для родовспомогательного заведения ведомства учреждений Императрицы Марии в Cанкт-Петербурге, на Надеждинской улице.

В 1859 году был назначен лейб-акушером, в 1862 году — членом медико-филантропического комитета Императорского человеколюбивого общества, и около того же времени — совещательным членом медицинского совета министерства внутренних дел.

В 1869 году Шмидт был произведён в тайные советники.

Яков Яковлевич Шмидт скончался  в Санкт-Петербурге и был похоронен на Волковском лютеранском кладбище под именем Джеймс Шульц (James Schmidt), рядом с женой Евгенией (ур. Андерс), умершей семью месяцами ранее (1 марта 1891 года).

Память 
Бюст Я. Я. Шмидта был установлен в конференц-зале Надеждинских акушерских курсов Императорского клинического повивального института.

Литература 
 «Врач» 1891 г., № 47.
 «Русская Медицина», 1891 г., № 44.
 «Новости» 1891 г., № 322.
 «Новое Время» 1891 г., 20 ноября.
 «Album Academicum der K. Universität Dorpat» (1889), стр. 172.

Ссылки 
 

Акушеры по алфавиту
Акушеры Российской империи
Выпускники Тартуского университета
Тайные советники
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище
Доктора медицины